Le terme Tritonella peut désigner
 Un synonyme d'un genre de mollusques gastéropodes : Nassarius  
 Un synonyme de genre d'urodèles 

Nassariidae
Genre de gastéropodes (nom scientifique)
Synonyme de genre d'urodèles (nom scientifique)
Pleurodelinae